Mandelée ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob von Mandelée (um 1200/1210–nach 1244), Ritter im Königreich Jerusalem
 Wilhelm von Mandelée († um 1226), italo-normannischer Kreuzritter im Königreich Jerusalem
 Wilhelm von Mandelée (Scandaleon) († vor 1280), Herr von Scandaleon im Königreich Jerusalem